Существует несколько институтов ядерной физики:

 Институт ядерной физики им. Будкера СО РАН, Новосибирск;
 Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова;
 Научно-исследовательский институт ядерной физики при ТПУ (НИИЯФ при ТПУ), Томск;
Институт ядерной физики Республики Казахстан, Алма-Ата;
 Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент;
 Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына (НИИЯФ МГУ), Москва.

См. также 
 Институт ядерных исследований
 Институт ядерных проблем БГУ